5-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне

 5-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1918 году
 5-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году